Senza esclusione di colpi (Bloodsport) – film del 1988 diretto da Newt Arnold
 Bloodsport – album degli Sneaker Pimps del 2002
 Bloodsport – personaggio DC Comics